Timrå IK je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1928.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Vývoj názvů týmu 
 Wifsta/Östrands IF (1942–1963)
 Wifsta/Östrand–Fagerviks IF (1963–1966)
 Timrå IK (1966–1990)
 Sundsvall/Timrå Hockey (1990–1994)
 ST Hockey (1994–1995)
 Timrå IK (od roku 1995)

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Švédské kluby ledního hokeje
Sport ve Västernorrlandu